Grant Turner (1912–1991) – amerykański radiowiec i DJ
 Grant Turner (ur. 1958) – nowozelandzki piłkarz
 Grant Turner (ur. 1989) – brytyjski pływak, olimpijczyk